

Patronyme 

 Adolphe Horsch (1864-1937), une personnalité du théâtre alsacien.
 Lucie Horsch (1999-), une joueuse de flûte à bec néerlandaise.

Entreprise 
 Horsch, un fabricant de matériel agricole.